Irminger peut faire référence à :

 Carl Ludvig Christian Irminger (1802–1888), amiral et hydrographe danois qui fut ministre de la Marine du Danemark (1850). À la suite d'une campagne hydrographique en 1854 au large de l'Islande et du Groenland, il laissa son nom : 
 au Courant d'Irminger, une composante nord-ouest du Gulf Stream ;
 à la mer d'Irminger, une partie de l'océan Atlantique au sud-ouest de l'Islande ;
 au Bassin d'Irminger, bassin sous-marin entre les côtes orientales du Groenland à l'est, la ride de Reykjanes à l'ouest et le détroit du Danemark au nord.
 Florian Irminger, activiste connu pour son travail de prévention du suicide des jeunes et son engagement pour les droits de l'homme
 Valdemar Irminger (1850-1938), peintre danois